Sagar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sagar, stad i Madhya Pradesh, 
 Sagar (distrikt), Madhya Pradesh, 
 Sāgar (ort i Indien, Karnataka, Yadgir), 
 Sāgar (ort i Indien, Karnataka, Shimoga), 
 Sagar Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar